Procedimenti civili speciali – procedimenti giurisdizionali contemplati nel diritto processuale civile
Procedimenti penali speciali – procedimenti giurisdizionali contemplati nel diritto processuale penale